Beaton ist der Name mehrerer 

Personen:
 Alexandra Beaton (* 1994), kanadische Schauspielerin und Tänzerin
 Cecil Beaton (1904–1980), englischer Fotograf, Bühnenbildner und Grafiker
 David Beaton (* um 1494–1546), schottischer Kardinal und Erzbischof von St Andrews
 Ewan Beaton (* 1969), kanadischer Judoka
 James Beaton (1473–1539), Erzbischof von Glasgow
 John Beaton (* 1982), schottischer Fußballschiedsrichter 
 Kate Beaton (* 1983), kanadische Comiczeichnerin
 James Beaton II., Erzbischof von Glasgow
 Michael Beaton (* 1988), australischer Eishockeyspieler
 Noel Beaton (1925–2004), australischer Politiker
 Norman Beaton (1934–1994), Schauspieler
 Roderick Beaton (* 1951), britischer Neogräzist
 Steve Beaton (* 1964), britischer Dartspieler
 Terry Beaton (* 1952), australischer Zehnkämpfer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaton (Arkansas)
 Beaton (Michigan)